

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Porąb − wieś w woj. mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Stanisławów
 Porąb − kolonia w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Krokowa